Dead of Night è un'espressione idiomatica della lingua inglese che significa "notte fonda", "nel pieno della notte", "nel cuore della notte".

Fumetti 
 Dead of Night - fumetto

Cinema 
 Incubi notturni (Dead of Night) – film britannico del 1945 diretto da Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden e Robert Hamer 
 La morte dietro la porta (Deathdream, anche noto come Dead of Night) – film canadese del 1974 diretto da Bob Clark
 Dead of Night - film del 1996 diretto da Kristoffer Tabori
 Dylan Dog - Il film (Dylan Dog: Dead of Night) – film statunitense del 2011 diretto da Kevin Munroe

Televisione 
 Dead of Night - serie televisiva statunitense del 1972
 Notte di morte (Dead of Night) – film a episodi per la televisione statunitense del 1977 diretto da Dan Curtis
 Dead of Night - serie televisiva statunitense del 2019-2020